Chieng ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jennifer Chieng (* 1986), mikronesisches Boxerin
 Ronny Chieng (* 1985), malaysischer Schauspieler und Comedian